

Urodzili się 
 Izokrates, mówca grecki